Le nom Matthew Stevens ou Matt Stevens est porté par les personnes suivantes :
 Matthew Stevens (né en 1977), un joueur gallois de snooker ;
 Matthew Stevens (né en 1982), un joueur de rugby à XV international anglais.

Voir aussi